A Moselle a következőket jelentheti:
 Amerikai Egyesült Államok
 Moselle (Mississippi)
 Moselle (Missouri)
 Franciaország
 Moselle (megye) – egy megye Franciaországban
 a Mosel folyó francia neve